Inestabilidad. Relativo a inestable

Inestabilidad puede referirse:

 En física e ingeniería, a:
 Inestabilidad de Jeans, fórmula astrofísica del colapso de nubes de gas interestelares 
 Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, teoría usada para predecir la presencia de inestabilidad y transición hacia un flujo turbulento en fluidos de diferentes densidades moviéndose a varias velocidades.
 Inestabilidad de dos haces, tipo de inestabilidad común en la física de plasmas.
 Inestabilidad elástica, tipo de inestabilidad que aparece en ingeniería estructural.
 Inestabilidad geológica
 Inestabilidad meteorológica, 

 En psicología, a:
 Trastorno de Inestabilidad Emocional de la Personalidad, acusada y continua inestabilidad a nivel emocional, interpersonal y de identidad de un individuo.